Die Gemeinde Notia Kynouria (  ‚Süd-Kynouria‘) wurde zum 1. Januar 2011 aus dem Zusammenschluss dreier Gemeinden im äußersten Südosten Arkadiens geschaffen. Sie entspricht der Südhälfte der 1997 aufgelösten Provinz Kynouria, deren Gebiet etwa der antiken Landschaft Kynuria entspricht und die damals in vier Gemeinden aufging. Notia Kynouria erstreckt sich an der Ostküste Arkadiens südlich der Nachbargemeinde Voria Kynouria und hat seinen Sitz in der Kleinstadt Leonidi. Es liegt an der Ostflanke des Parnon-Gebirges, das nach Osten zum Myrtoischen Meer hin abfällt. Aus dem Parnon kommt der Fluss Dafnon, an dem rund drei Kilometer oberhalb der Mündung Leonidi liegt.

Im nördlichen Teil Notia Kynourias hat sich der altertümliche griechische Dialekt Tsakonisch erhalten.

Gemeindegliederung 
Die bis 1997 bestehenden 16 Gemeinden haben seit 2011 des Status eines Stadtbezirks (Einzahl griechisch dimotiki kinotita) – nämlich Leonidi – bzw. von Ortsgemeinschaften (topiki kinotita) und wählen je nach Einwohnerzahl einen Rat oder einen einzelnen Vertreter als Lokalvertretung. Die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Kosmas – Δημοτική Ενότητα Κοσμά – 362
 Ortsgemeinschaft Kosmas – Τοπική Κοινότητα Κοσμά – 362
 Kosmas – Κοσμάς – 356
 Kloster Elona (Moni Elonis) – Μονή Ελώνης – 4
 Pigadi – Πηγάδι – 2
 Gemeindebezirk Leonidi – Δημοτική Ενότητα Λεωνιδίου – 5.869
 Stadtbezirk Leonidi – Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου – 3.826
 Leonidi – Λεωνίδι – 3.761
 Moni Karyas – Μονή Καρυάς – 2
 Voskina – Βοσκίνα – 63
 Ortsgemeinschaft Agios Vasilios – Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου Κυνουρίας – Άγιος Βασίλειος – 83
 Ortsgemeinschaft Kounoupia – Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς – 57
 Chouni – Χούνη – 6
 Kounoupia – Κουνουπιά – 51
 Ortsgemeinschaft Mari – Τοπική Κοινότητα Μαρίου – 77
 Mari – Μάρι – 55
 Vigla – Βίγλα – 22
 Ortsgemeinschaft Paleochori – Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου – Παλαιοχώριον – 286
 Ortsgemeinschaft Peleta – Τοπική Κοινότητα Πελετών – 303
 Amygdalea – Αμυγδαλέα – 56
 Peleta – Πελετά – 247
 Ortsgemeinschaft Pigadi – Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου – 272
 Fokiano – Φωκιανό – 4
 Longaro – Λογγάρι – 19
 Pigadi – Πηγάδι – 249
 Ortsgemeinschaft Platanaki – Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου – Πλατανάκι – 72
 Ortsgemeinschaft Poulithra – Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων – 415
 Poulithra – Πούλιθρα – 414
 Pyrgoudi – Πυργούδι – 1
 Ortsgemeinschaft Pragmateftis – Τοπική Κοινότητα Πραγματευτή – 313
 Livadi – Λιβάδι – 69
 Pragmateftis – Πραγματευτής – 194
 Samatiki – Σαμπατική – 50
 Ortsgemeinschaft Tsitalia – Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων – Τσιτάλια – 127
 Ortsgemeinschaft Vlisidia – Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς – 38
 Vlisidia – Βλησιδιά – 33
 Fylatika – Φυλάτικα – 5
 Gemeindebezirk Tyros – Δημοτική Ενότητα Τυρού – 2.063
 Ortsgemeinschaft Pera Melana – Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων – 311
 Livadi – Λιβάδι – 68
 Pera Melana – Πέρα Μέλανα – 237
 Petra – Πέτρα – 6
 Ortsgemeinschaft Sapounekeika – Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαίϊκων – 503
 Paralia – Παραλία – 341
 Sapounekeika – Σαπουνακαίικα – 162
 Ortsgemeinschaft Tyros – Τοπική Κοινότητα Τυρού – 1.249
 Agioa Christoforos – Άγιος Χριστόφορος – 7
 Elliniko – Ελληνικό – 24
 Kryoneri – Κρυονέρι – 6
 Moni Panagias Karyas – Μονή Παναγίας Καρυάς – 70
 Paleochora – Παλαιοχώρα – unbewohnt
 Paralia Tyrou – Παραλία Τυρού – 925
 Tyros – Τυρός – 217

Einzelnachweise 

 
Gemeinde in der Region Peloponnes